Tip puede referirse a:

 Tip, álbum de la banda Finger Eleven.
 Tip, nombre artístico del humorista español Luis Sánchez Polack, quien formó parte de los dúos Tip y Top y Tip y Coll.
 El Tifón Tip de 1979, el ciclón más intenso registrado en la historia de la meteorología.

También las siglas TIP pueden referirse a:
 Texto de identificación personal, código alfanumérico de acceso.
 El código IATA del Aeropuerto Internacional de Trípoli, Libia.

Enlaces externos